Olyra är ett släkte av fiskar. Olyra ingår i familjen Olyridae.

Olyra är enda släktet i familjen Olyridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Olyra